Шеменовци може да се односи на:

 Шеменовци (Купрес, Кантон 10), насеље у општини Купрес (Кантон 10), Федерација БиХ, БиХ
 Шеменовци (Купрес, Република Српска), насеље у општини Купрес (Република Српска), РС, БиХ